Dominic Inglot e Henri Kontinen erano i detentori del torneo, ma Kontinen ha deciso di non prendere parte alla competizione. Inglot ha fatto coppia con Daniel Nestor, perdendo nei quarti di finale da Roman Jebavý e Matwé Middelkoop.

Jebavý e Middelkoop hanno sconfitto in finale Julio Peralta e Horacio Zeballos col punteggio di 6-4, 6-4.

Teste di serie 

  Julio Peralta /  Horacio Zeballos (finale)
  Nicholas Monroe /  John-Patrick Smith (semifinale)

  Dominic Inglot /  Daniel Nestor (quarti di finale)
  Marcus Daniell /  Marcelo Demoliner (quarti di finale)

Wildcard 

  Evgeny Donskoy /  Mikhail Youzhny (quarti di finale)

  Mikhail Elgin /  Alexander Kudryavtsev (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

St. Petersburg Open 2017